Ел Посте има више значења:

 Ел Посте (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Посте, Ел Верде (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику